Bastian Dankert – arbitro di calcio tedesco
 Billy Dankert – musicista statunitense
 Piet Dankert – politico olandese